Neolebias är ett släkte av fiskar. Neolebias ingår i familjen Distichodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Neolebias